Triângulos entrelaçados é um símbolo que pode significar:

Desambiguação